

Piazzamenti al Palio di Fucecchio

Collegamenti esterni
 La scheda della Contrada su Paliodifucecchio.it

Botteghe